Manto de la Virgen puede referirse a:

El nombre común de la planta Cuscuta epithymum.
El nombre común de la planta Fagonia cretica.
El nombre común de la planta Lamium amplexicaule.
El nombre común de la planta Linum suffruticosum.
El nombre común de la planta '''''Linum usitatissimum